Гран-при Канады 2000 года — восьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2000 года. Прошёл на автодроме  имени Жиля Вильнева в Монреале, Канада. Соревнования состоялись 18 июня 2000 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Мика Хаккинен 1:19,049
 Дэвид Култхард наказан штрафом "stop&go" за постороннюю помощь перед формирующим кругом.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 2000 году